Halo lahko pomeni:

Glasba 

 Halo (glasbena skupina), slovenska glasbena skupina, ki sta jo ustanovila Tulio Furlanič in Danilo Kocjančič.

Računalništvo 
 Halo (franšiza), franšiza, katere središče je serija strelskih videoiger

Znanost 
 Galaktični halo, obroč plina in zvezd okrog galaksije.
 Jupitrovi obroči, obroči iz praha okoli Jupitra.
 Halo (optika), optični pojav.

Umetnost 
 Svetniški sij; halo (iz grščine ἅλως, halōs - božanski, svetel disk); znan tudi kot nimb (nimbus iz latinščine za oblak), avreola (iz latinščine za zlat), obstret in gloriola (gloire v francoščini za slava) je krona svetlobnih žarkov, krog ali svetlobni disk, ki obdaja podobo človeka v umetnosti. V ikonografiji mnogih religij je bil uporabljen za označevanje svetih figur, v različnih obdobjih pa je bil uporabljen tudi na podobah vladarjev ali junakov.